Adam Wingard (Oak Ridge (Tennessee), 3 december 1982) is een Amerikaans filmregisseur, producent, scenarioschrijver, cameraman, editor, acteur en componist. Hij is voornamelijk bekend door zijn werken in het horrorgenre, met name de films You're Next, Blair Witch en Death Note.

Wingard is in 2002 afgestudeerd aan de Full Sail University in Winter Park. Na een aantal korte films, regisseerde hij zijn eerste langspeelfilm in 2007, de komische horrorfilm Home Sick met in de hoofdrol Bill Moseley.

Filmografie

Externe links 
 

Amerikaans filmregisseur
Amerikaans scenarioschrijver
Amerikaans cameraman
Amerikaans editor
Amerikaans filmacteur
Amerikaans componist